Afridi steht für

 Afridi, ein Stamm der Paschtunen
 HMS Afridi, Schiffsname 

Afridi ist der Familienname folgender Personen:

 Shaheen Afridi (* 2000), pakistanischer Cricketspieler
 Shakil Afridi (* 1962), pakistanischer Mediziner 
 Shehryar Khan Afridi (* 1971), pakistanischer Politiker und Innenminister